Белосарайская коса:

 Белосарайская коса — коса в Азовском море
 Белосарайская Коса — село в Першотравневом районе Донецкой области
 Белосарайская коса — заказник республиканского значения в Донецкой области